Molekulska formula -{C17H17NO3}- se može odnositi na:

 Ro01-6128
 Morfinon